Trbosilje est un toponyme qui peut désigner :
 Trbosilje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Trbosilje, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.